Карево — название населённых пунктов:

Россия 
 Карево — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Карево — деревня в Куньинском районе Псковской области.